

Geografia 
Huffman – comunità non incorporata dell'Indiana
Huffman – comunità non incorporata del Texas
Huffman – comunità non incorporata della Virginia
Huffman – comunità non incorporata della Virginia Occidentale

Persone
 Alaina Huffman (1980) – attrice e modella canadese
 Cady Huffman (1965) – attrice e cantante statunitense
 David A. Huffman (1925-1999) – informatico statunitense
 Felicity Huffman (1962) – attrice statunitense
 Jared Huffman (1964) – politico e avvocato statunitense
 John W. Huffman (1932) – chimico statunitense
 Klint Huffman, noto come Maven (1977) – ex wrestler statunitense
 Lash Rushay Huffman, noto come Stevie Ray (1958) – ex wrestler statunitense
 Logan Huffman (1989) – attore statunitense
 Marv Huffman (1917-1983) – cestista statunitense
 Nate Huffman (1975-2015) – cestista statunitense
 Robert Booker Tio Huffman Jr., noto come Booker T (1965) – ex wrestler statunitense
 Steve Huffman (1983) – imprenditore e dirigente d'azienda statunitense

Altro
 Codifica di Huffman – algoritmo di codifica dei simboli usato per la compressione di dati